Poirieria stimpsonii är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Poirieria stimpsonii ingår i släktet Poirieria och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
stimpsonii